В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Detroit 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Розмарі Казалс і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Гана Мандлікова і Бетті Стов 6–4, 6–2.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Гана Мандлікова /  Бетті Стов (фінал)

 Енн Сміт /  Пола Сміт (1-ше коло)
 Бетсі Нагелсен /  Пем Шрайвер (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Detroit